Арта́нн-сюр-Туе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 50 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 154 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 444,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Артанн-сюр-Туе на сайті французького Національного інституту географії
 Артанн-сюр-Туе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Артанн-сюр-Туе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара